De Promotion League is het derde niveau in het Zwitserse voetbalsysteem. De competitie werd vanaf het seizoen 2012/2013 de nieuwe derde klasse in het Zwitserse voetbal. Op 12 november 2010 stemde de Zwitserse voetbalbond in met de nieuwe competitie, die tussen de Challenge League en de 1. Liga (het toenmalige derde niveau, nu het vierde niveau). Er spelen zestien clubs in de competitie.

Door afspraken tussen de Zwitserse voetbalbond en die van Liechtenstein mogen de Liechtensteinse clubs meespelen in de Zwitserse voetbalcompetities.

Geschiedenis

Vroegere benamingen

De derde voetbalklasse was in de geschiedenis onder verschillende namen bekend, waarbij het competitieformat ook regelmatig veranderde.
 1901–1923: Serie C
 1923–1930: Serie B
 1930–1931: 3. Liga
 1931–1933: 2. Liga
 1933–2012: 1. Liga
 2012–2014: 1. Liga Promotion
 vanaf 2014: Promotion League

Competitieformat

2012–2022
Vanaf de oprichting in 2012 tot en met 2022 werd de competitie ingericht met zestien teams, die elk twee keer tegen elkaar speelden in 30 speelrondes. Daarvan promoveerde de kampioen naar de Challenge League, mits het een licentie kreeg voor het profvoetbal. De laatste twee ploegen degradeerden rechtstreeks naar de 1. Liga. 

De Promotion League is de hoogste voetbalklasse voor reserveteams van Zwitserse profclubs. Er waren maximaal vier plaatsen voorzien voor deze belofteploegen.

2022–heden
Vanaf 2022 spelen er achttien clubs in de hoogste amateurklasse. Er wordt een gehele competitie gespeeld met 34 speelrondes. 

De Promotion League blijft de hoogste voetbalklasse voor reserve-elftallen van Zwitserse profclubs. Er is geen maximum aantal plekken meer gereserveerd voor deze belofteploegen.

Historisch overzicht
Met tussen haakjes het aantal behaalde titels in deze divisie.

[*] = Het seizoen 2019/20 werd geannuleerd vanwege de COVID-19-pandemie. Er werd geen kampioen uitgeroepen en er zijn geen promovendi en degradanten dit seizoen. In het seizoen 2019/20 en 2020/21 werd er (gedeeltelijk) met capaciteitsbeperkingen gespeeld vanwege de coronapandemie.

Eeuwige ranglijst

Vetgedrukt zijn de clubs die in 2022/23 in de Promotion League spelen.

Externe links
 Officiële website

Zwitserse voetbalcompetitie